Luftfartsverket kan syfta på:


Statliga verk
Luftfartsverket (Sverige) – ett svenskt statligt affärsverk som sorterar under Näringsdepartementet
Luftfartsverket (Finland) – ett finländskt statligt verk med ansvar för flygtrafiktjänst, flygplatser och luftfart i Finland fram till 2005
Luftfartsverket (Norge) – ett norskt statligt verk med ansvar för flygtrafiktjänst och flygplatser i Norge fram till 2003, men som fram till 2001 även var övervakningsmyndighet för den civila luftfarten

Statliga myndigheter
Luftfartsinspektionen – en myndighetsutövande enhet inom svenska Luftfartsverket fram till 2005
Luftfartsstyrelsen – en svensk statlig myndighet som övertog ansvaret för luftfartsinspektion från svenska Luftfartsverket och existerade mellan 2005 och 2009
Luftfartstilsynet – en norsk statlig myndighet som övertagit ansvaret för luftfartsinspektion från norska Luftfartsverket sedan 2001

Statligt ägda flygplatser
Swedavia – ett svenskt statligt företag som övertagit ansvar för flygplatser från svenska Luftfartsverket sedan den 1 april 2010
Finavia – ett finländskt statligt företag som övertagit ansvar för flygplatser och flygtrafiktjänst från finländska Luftfartsverket sedan 2005
Avinor –, ett norskt statligt företag som övertagit ansvar för flygplatser och flygtrafiktjänst från norska Luftfartsverket sedan 2003

Se även
Transportstyrelsen